Leilasteridae är en familj av sjöstjärnor. Leilasteridae ingår i ordningen Valvatida, klassen sjöstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Leilasteridae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Leilasteridae